Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Bonanza w Nikaragui